Riekkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois